Waltersdorf kan syfta på:

 Waltersdorf – ort i Tjeckien, se Bystřec
 Waltersdorf, Schönefeld – en Ortsteil i Schönefelds kommun i Landkreis Dahme-Spreewald i Brandenburg
 Waltersdorf, Heideblick – ort, Heideblick, Brandenburg
 Waltersdorf, Thüringen – en kommun i Saale-Holzland-Kreis i Thüringen
 Bad Waltersdorf – en kommun i Österrike